Jesús Carranza ist der Name folgender Personen:

* Jesús Carranza Castro (1896–1993), mexikanischer Militär 
 Jesús Carranza Garza (1863–1915), mexikanischer Militär 
 Jesús Carranza Neira (1813–1899), mexikanischer Politiker und Militär 

Jesús Carranza steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 Municipio Jesús Carranza, Verwaltungseinheit in Veracruz

Orte:
 Jesús Carranza (Chiapas)
 Jesús Carranza (Chihuahua)
 Jesús Carranza (Villa Guerrero), Bundesstaat México
 Jesús Carranza (San José del Rincón), Bundesstaat México
 Jesús Carranza (Tabasco)
 Jesús Carranza (Veracruz)